William Neville ou William Nevill peut se référer à :

 William Neville (v.1341-1391), membre important du mouvement Lollard ;
 William Neville ou Nevill (1401?-1463),  comte de Kent, soldat et baron anglais
 William Neville (1497-1545 ou peu avant), poète anglais ;
 William Nevill (1826-1915),  d'Abergavenny, manager de partis conservateurs ;
 plusieurs membres de la famille Nevill (vers 1793-1973), propriétaires de mines ;
 William Neville (1855-1904), joueur de rugby à XV irlandais.